3 miejscowości w Polsce:
 Józefkowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Skępe
 Józefkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Józefkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Płużnica